

Patronyme 

 Alan Goodrich Kirk (1888-1963), amiral américain ;
 Alejandro Kirk (né en 1998), joueur de baseball mexicain ;
 Alex Kirk (né en 1991), basketteur américain ;
 Brian Kirk (né en 1968), réalisateur irlandais ;
 Brenda Kirk (née en 1951), joueuse de tennis sud-africaine ;
 Charles Townsend Kirk (1876-1945), géologue américain ;
 Christian Kirk (né en 1996), joueur américain de football américain ;
 David Kirk (né en 1961), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Edwin Kirk (1884-1955), géologue américain ;
 Eliza Kirk (1812-v. 1856), sculptrice irlandaise ;
 Geoffrey Kirk (1921-2003), spécialiste britannique des lettres classiques ;
 Gwyn Kirk, militante féministe, pacifiste et anti-impérialiste ; 
 James Nichol Kirk (né en 1986), acteur canadien ;
 Jennifer Kirk (née en 1984), patineuse artistique américaine ;
 John Kirk (1832-1922), explorateur, médecin, et naturaliste britannique ;
 Kent Kirk (né en 1948), homme politique danois ;
 Liam Kirk (né en 2000), joueur britannique de hockey sur glace ;
 Norman Thomas Kirk (1888-1960), chirurgien américain ;
 
 Raymond Eller Kirk (1890-1957), chimiste américain ;
 Richard H. Kirk (1956-2021), compositeur de musique électronique et artiste vidéo britannique ;
 Robert Kirk (1641-1692), pasteur et érudit écossais ;
 Roland Kirk (1936-1977), instrumentiste américain de jazz ;
 Russell Kirk (1918-1994), théoricien politique, écrivain, historien, moraliste et critique littéraire américain ;
 Ron Kirk  (né en 1954), un homme politique américain ; 
 Thomas Kirk (né en 1977), media manager du groupe Muse; 
 Thomas Kirk (1828-1898), botaniste britannique ;
 Thomas Kirk (1781-1845), sculpteur irlandais ;
 Tommy Kirk (1941-2021), acteur et homme d'affaires américain ;

Personnage de fiction 
 James T. Kirk (2233-), personnage de l'univers Star Trek.

Prénom

Toponyme 

 Kirk, une localité d'Écosse ;

aux États-Unis
 Kirk, une localité du Colorado ;
 Kirk, une localité du Comté de McLennan au Texas ;
 Le Kirk's Cabin Complex,  une cabane située dans le comté de San Juan, dans l'Utah, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Autres 
 Kirk, nom donné à l'Église presbytérienne d'Écosse
 Kirk, une série télévisée américaine de 31 épisodes
 

Patronyme anglais